Koskelo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1870-1942), chanteur et violoncelliste finno-américain
Kaarlo Koskelo (1888-1953), lutteur olympique finlandais 
Pauliine Koskelo (née en 1956), magistrate finlandaise
Roosa Koskelo (née en 1991), joueuse finlandaise de volley-ball

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois